Juan Carlos Murúa – ex calciatore argentino
 Lautaro Murúa – attore, regista e sceneggiatore cileno
 Oscar Murua – pittore impressionista guatemalteco
 Pedro Murúa – hockeista su prato spagnolo